Tayrac kan syfta på:
 Tayrac, Aveyron
 Tayrac, Lot-et-Garonne